James Murphy puede referirse a:

 James Franklin Murphy, guitarrista en los grupos Death, Obituary y Testament.
 James Murphy, miembro del grupo LCD Soundsystem y propietario del sello discográfico DFA.
 James Murphy, futbolista estadounidense.